Deserto Pintado (Austrália)
 Deserto Pintado (Estados Unidos)

Ver também